

Geografia 
 Francia
 Bourgueil – comune nella regione del Centro-Valle della Loira
 Cantone di Bourgueil – divisione amministrativa storica dell'Arrondissement di Chinon
 Saint-Nicolas-de-Bourgueil – comune nella regione del Centro-Valle della Loira

Persone 
 Baudri de Bourgueil – abate, vescovo, poeta e scrittore francese